Alexandre Émile Auburtin (1838-1899), architecte français, père de Jean Francis et de Jacques Marcel Auburtin ;
 Éric Auburtin (né en 1968), géographe français ;
 Frédéric Auburtin (né en 1962), réalisateur français ;
 Jacques Marcel Auburtin (1872-1926), architecte français ;
 Jean Auburtin (1904-1981), sénateur de Paris (1972-1977) ;
 Jean Francis Auburtin (1866-1930), artiste peintre français ;
 Simon Alexandre Ernest Auburtin (1825-1893), médecin français ;

Patronyme français